Der Unicodeblock Rumi-Ziffern (Rumi Numeral Symbols, 10E60 bis 10E7F) kodiert das Rumi-Zahlensystem, ein altes Zahlensystem, das lange Zeit in Nordafrika verbreitet war.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)